Гоя́с может означать:

 Гояс — штат в Бразилии;
 Гояс — муниципалитет в Бразилии, в штате Гояс;
 «Гояс» — бразильский футбольный клуб из города Гояния (штат Гояс).